El término Adell puede hacer referencia a:

 el municipio de Adell, en el estado de Kansas (Estados Unidos);
 la villa de Adell, en el estado de Wisconsin (Estados Unidos); o
 Joan-Elies Adell (1968), un poeta español que escribe en catalán.